Thirupuvanam ist eine alternative Schreibweise für die folgenden Orte im indischen Bundesstaat Tamil Nadu:

 Tirubuvanam, Stadt im Distrikt Thanjavur
 Tiruppuvanam, Stadt im Distrikt Sivaganga